Căruța cu paiațe se poate referi la:
 Căruța cu paiațe o piesă de teatru de Mircea Ștefănescu
 Grupul statuar „Căruța cu paiațe” din București, un ansamblu de 16 sculpturi aflate în fața Teatrului Național din București